Saint-Michel – comune francese nel dipartimento dell'Aisne
 Saint-Michel – comune francese nel dipartimento dell'Alta Garonna
 Saint-Michel – comune francese nel dipartimento dell'Ariège
 Saint-Michel – comune francese nel dipartimento della Charente
 Saint-Michel – comune francese nel dipartimento del Gers
 Saint-Michel – comune francese nel dipartimento dell'Hérault
 Saint-Michel – comune francese nel dipartimento della Loiret
 Saint-Michel – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Saint-Michel – comune francese nel dipartimento del Tarn e Garonna
 Saint-Michel – stazione della Metropolitana di Parigi
 Saint-Michel – comune canadese nella provincia del Québec